Le mot asellus est originellement un nom latin signifiant « ânon » (diminutif d'asinus, « âne »), mais également employé pour désigner un poisson, l'aiglefin.

Astronomie 
Asellus est un nom traditionnel donné à plusieurs étoiles :
 δ Cancri, aussi appelée Asellus Australis ;
 γ Cancri, aussi appelée Asellus Borealis ;
 θ Bootis, aussi appelée Asellus Primus ;
 ι Bootis, aussi appelée Asellus Secondus ;
 κ Bootis, aussi appelée Asellus Tertius.

Biologie 
 Asellus est un genre de crustacés d'eau douce, de la famille des Asellidés (ordre des Isopodes).
 En taxonomie, le mot asellus est employé comme épithète spécifique pour nommer quelques espèces d'animaux, notamment le gastéropode Palmadusta asellus et le cloporte Oniscus asellus.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Épithète spécifique